Шорское имя — имена которые были в обиходе среди шорского населения в средние века, до конца XIX века. В настоящее время почти все шорцы имеют русские имена.

Как и во всех тюркских языках, ударение падает на последний слог.

Мужские имена 
 Ама́с
 Ани́с
 Арук
 Астаанчы
 Астам
 Канза
 Карол
 Керат
 Кокан
 Мукка
 Мустаккай
 Офудун
 Очан
 Пару́ш
 Санаан
 Саппаш
 Содан
 Талай
 Толай
 Тордай
 Тоттолуш
 Чарко́п
 Шапкай
 Шадраш
 Шелтре́к

Женские имена 
 Анчак
 Атла́с
 Байгаш 
 Бахтан 
 Безари
 Возарне
 Епенек
 Ерлен
 Еч
 Иркиней
 Ирнана
 Истык
 Карлыгаш
 Куу
 Ману
 Пека́ш

Ссылки 
 Этнографическое обозрение

Шорцы
Имена по культуре
Списки имён